The Orchestra – zespół muzyczny założony przez byłych członków Electric Light Orchestra i ELO Part II
 The Orchestra (polski tytuł: Orkiestra) – film animowany z 1990 roku, w reżyserii Zbigniewa Rybczyńskiego